Мировая группа — высшая ступень Кубка Федерации, в которой определяется обладатель трофея. Сборные, проигравшие в четвертьфиналах, попадали в плей-офф Мировой группы; где боролись за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Турнирная сетка

Четвертьфиналы

Румыния — Чехия

Германия — Швейцария

Франция — Италия

Россия — Нидерланды

Полуфиналы

Швейцария — Чехия

Франция — Нидерланды

Финал

Франция — Чехия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа